Shields kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Shields (ort i Kanada), Saskatchewan,

Storbritannien 

 South Shields, grevskapshuvudort, England, South Tyneside,

USA 

 Shields (ort i USA), Michigan, Saginaw County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar